George Brydges Rodney (1718-1792), officier de marine britannique
 James Brydges, 1er duc de Chandos (1673-1744), aristocrate anglais
 Richard Brydges Beechey (1808-1895), peintre irlandais et amiral de la Royal Navy.